Lamberville kan syfta på:
 Lamberville, Manche
 Lamberville, Seine-Maritime